

Patronyme 

 Sheldon Adelson (1933-2021), entrepreneur américain.

Prénom

Autre 
 Échiquier d'Adelson, une illusion d'optique publiée par Edward Adelson en 1995

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme juif